Roetkleurige struiktiran
 Roodbuikstruiktiran
 Roodstuitstruiktiran
 Roodvleugelstruiktiran
 Santamartastruiktiran
 Streepkeelstruiktiran